Tusi kan verwijzen naar:
 Tusi (China), een bestuurlijk systeem in het Chinese keizerrijk
 Nasir al-Din al-Toesi, Perzisch filosoof